Perlin est un nom de personne et un nom de lieu.

Personnalités 

 Don Perlin (né en 1929), dessinateur américain de comics et éditeur ;
 Firmin Perlin (1747-1783), dessinateur et architecte français ;
 Ken Perlin, professeur d'informatique, fondateur et directeur d'institutions de recherche, inventeur du « bruit de Perlin ».

Perlin est aussi un personnage de fiction :
 Perlin et Pinpin, héros éponymes de la série de bande dessinée Perlin et Pinpin créée par Maurice Cuvillier pour Âmes vaillantes.

Toponymes 

 Perlin, municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Divers 
 Bruit de Perlin, standard de l'infographie, créé en 1985 par Ken Perlin.